Алексей Викторович Андреев (6 апреля 1957, Ленинград — 28 июля 2021, Санкт-Петербург) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике (толкание ядра, метание диска и молота). Заслуженный тренер СССР.

Биография 
В юности занимался метанием диска и многоборьем в ДЮСШ Петроградского района Ленинграда у Юрия Николаевича Махина.

В 1986 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена по специальности «Физическое воспитание», после чего начал тренерскую карьеру.

Среди воспитанниц Андреева такие спортсменки как:
 Светлана Кривелёва — олимпийская чемпионка 1992 года;
 Ольга Рябинкина — чемпионка мира 1995 года;
 Ирина Худорошкина — бронзовый призёр Олимпиады 1996 года;
 Ирина Тарасова — трёхкратная чемпионка Универсиад (2007, 2011, 2013).

Награды и звания 
 Заслуженный тренер СССР (1992)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997)
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1999)
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2010)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВФЛА

Выпускники Российского государственного педагогического университета